Леандро Иван Баррера (; родился 22 февраля 1991 года, Годой-Крус, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Сантьяго Морнинг».

Клубная карьера 
Баррера начал профессиональную карьеру в клубе «Архентинос Хуниорс». В 2010 году он был включен в заявку основной команды. 7 августа в матче против «Уракан» Леандро дебютировал в аргентинской Примере, заменив во втором тайме Андреса Ромеро. 18 сентября 2011 года в поединке против «Эстудиантеса» Баррера забил свой первый гол за «Архентинос Хуниорс». В своём втором сезоне он завоевал место в основе. В начале 2014 года Леандро на правах аренды перешёл в американский «Чивас США». 9 марта в матче против «Чикаго Файр» он дебютировал в MLS. 13 июля в поединке против канадского «Ванкувер Уайткэпс» Леандро забил свой первый гол за «Чивас».

В начале 2015 года Баррера перешёл в «Сан-Хосе Эртквейкс». 5 апреля в матче против «Реал Солт-Лейк» он дебютировал за новый клуб, заменив во втором тайме Виктора Бернардеса. Леандро редко выходил на поле и для получения игровой практики в начале 2016 года на правах аренды вернулся на родину в «Сан-Мартин Сан-Хуан».

Летом 2016 года Баррера перешёл в «Чакарита Хуниорс».

Примечания

Ссылки 
 
 MLS player profile
 fichajes.com
 Argentina League stats

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Чивас США»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Чакарита Хуниорс»